Quinto Servilio Cepione è il nome di alcuni personaggi della Roma antica:

 Quinto Servilio Cepione, console nel 169 a.C.
 Quinto Servilio Cepione, console nel 140 a.C.
 Quinto Servilio Cepione, figlio del precedente, console nel 106 a.C.
 Quinto Servilio Cepione, figlio del precedente, pretore probabilmente nel 91 a.C. e legato nel 90 a.C.
 Quinto Servilio Cepione, figlio del precedente, questore nel 67 a.C. sotto Gneo Pompeo Magno durante la guerra piratica.